Bove bzw. Bové ist der Familienname folgender Personen:

 Alo Bové (1906–1977), luxemburgischer Maler
 Carol Bove (* 1971), Schweizer Künstlerin 
 Claire Bové (* 1998), französische Ruderin
 Christian Bove, argentinischer Ruderer
 Emmanuel Bove (1898–1945), französischer Schriftsteller
 Giacomo Bove (1852–1887), italienischer Seefahrer und Forschungsreisender
 Jens Bove (* 1969), deutscher Kunsthistoriker
 José Bové (* 1953), französischer Antiglobalisierungsaktivist
 Joseph Bové (1784–1834), russisch-italienischer Architekt